Invazia turcă a Ciprului (greacă: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, cunoscută în Turcia: Kıbrıs Barıș Harekâtı (Operațiunea de Pacificare a Ciprului) sau Kıbrıs Harekâtı (Operațiunea Cipru ), cunoscută de către forțele armate turce sub numele de cod Atilla Harekâtı (Operațiunea Atilla), lansată la 20 iulie 1974, a fost o invazie militară turcă, ca răspuns la o juntă militară greacă ce urma să dea o lovitură de stat susținută în Cipru, organizată de Garda Națională cipriotă  ai cărei lideri l-au detronat pe președintele cipriot și arhiepiscop Makarios al III-lea și l-au instalat pe Nikos Sampson în locul lui

Operațiunea turcă
Invazia turcă a avut loc în două etape și s-a încheiat în august 1974, când trupele turcești au ocupat 37% din teritoriul insulei, care a fost urmată de înființarea de facto a Republicii Turcă a Ciprului de Nord (RTCN ), care este în prezent recunoscută doar de Turcia, în contradicție cu termenii Tratatului de garantare din 1960.

Evenimente care au dus la invazia turcă

Opiniile turcilor ciprioți

Opiniile grecilor ciprioți

Lovitura de stat militară greacă și invazia turcă

Negocieri și alte evoluțiii

Note

Legături externe
 Nilgun Gulcan, Chronology - Cyprus Issue , Journal of Turkish Weekly.
 Aspects of the Cyprus Problem , The Republic of Cyprus Press and Information Office
 Association Of Turkish Cypriots Abroad

Cipru
1974